Gancarczyk – polskie nazwisko, w Polsce nosi je około 1500 osób.

Osoby noszące to nazwisko:
 Janusz Gancarczyk (ur. 1984) – polski piłkarz, zawodnik Zagłębia Lubin; brat Marka

 Roman Gancarczyk (ur. 1963) – polski aktor teatralny i filmowy oraz pedagog
 Seweryn Gancarczyk (ur. 1981) – polski piłkarz, zawodnik Lecha Poznań
 Anna Radwan-Gancarczyk (ur. 1966) – polska aktorka

Przypisy 

Polskie nazwiska